Денгеле́ () — область на северо-западе Кот-д’Ивуара.
 Административный центр — город Одиенне.
 Площадь — , население —

География 
На востоке граничит с областью Саван, на юго-востоке с областью Вородугу, на юге с областью Бафинг, на западе с Гвинеей, на севере с Мали.

Административное деление 
Делится на 3 департамента:
 Одиенне
 Мининьян (с 2005 г.)
 Мадинани (с 2005 г.)

Области Кот-д’Ивуара